Юрий Пинхасович Непомнющий (род. 4 ноября 1938 года) — советский хоккеист с мячом, нападающий, тренер, заслуженный тренер СССР (1981).

Игровая карьера 
В хоккей с мячом начал играть в 1951 году в Красноярске в детской команде «Динамо». В сезоне 1954/55 — в команде мастеров «Динамо». С середины сезона 1955/56 — в красноярской СШМ (спортивная школа молодёжи), со следующего сезона — в красноярском «Торпедо».

В 1957 году переехал в столицу Казахской ССР, где два сезона играл в «Буревестнике».

В 1959 году продолжил свою игровую карьеру в красноярском «Енисее», выступая за команду до 1973 года, лишь на один сезон покидая «Енисей» и выступая за «Торпедо».

В 1973 году переезжает в Караганду и два сезона играет в «Литейщике».

Последний свой игровой сезон 1975/76 провёл в Омске, выступая за «Юность».

В 1968 году провёл 4 игры с составе сборной СССР.

Также играл в хоккей с шайбой, выступая за красноярскую команду «Энергия» в сезоне 1961/62.

Достижения 
 Чемпион РСФСР — 1976
 Победитель Всесоюзных студенческих игр — 1959
 Бронзовый призёр Всесоюзных юношеских соревнований — 1955, 1956
 Лучший полузащитник финального турнира первой группы класса А чемпионата СССР — 1976

Тренерская работа 
Играющий тренер «Енисея» в сезонах 1962/63, 1971/72.

Завершив игровую карьеру, в 1976 году возглавил «Енисей», который в 1978 году впервые стал обладателем бронзовых медалей чемпионата СССР, а через два сезона, пройдя сквозь череду разногласий со своим помощником Олегом Мальцевым, «Енисей» открыл счёт своим победам в чемпионатах СССР, удерживая за собой статус сильнейшей команды страны в 1980-х годах.

Тренер сборной СССР в 1983—1984 годах.

После вынужденного ухода из «Енисея», тренировал омскую «Юность» в 1984—1987 годах.

Тренер детских команд клуба «Металлург» (Красноярск) в 1987—1990 годах.

В сезоне 1990/91 был главным тренером сыктывкарского «Строителя».

Дальнейшая тренерская работа связана с ветеранскими командами Красноярска.

Достижения 
 Чемпион СССР — 1980, 1981, 1982, 1983, 1984
 Бронзовый призёр чемпионата СССР — 1978
 Обладатель Кубка СССР — 1984
 Обладатель Кубка европейских чемпионов — 1980, 1983
 Финалист Кубка европейских чемпионов — 1981, 1982
 Обладатель Кубка мира — 1982
 Финалист Кубка мира — 1983

Награды 
 Заслуженный тренер РСФСР — 1979
 Заслуженный тренер СССР — 1981

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль  на сайте ФХМР
 Юрию Непомнющему — 77  ФХМР
 На "Енисей" - как на Шекспира!  Redyarsk.Ru

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты СССР
Игроки сборной СССР по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Буревестник» Алма-Ата
Игроки КХМ «Енисей»
Игроки КХМ «Литейщик»
Игроки КХМ «Торпедо» Красноярск
Игроки КХМ «Юность»
Тренеры КХМ «Енисей»
Тренеры КХМ «Строитель» Сыктывкар
Тренеры КХМ «Юность»